Helminthoglypta benitoensis är en snäckart som beskrevs av Lowe 1930. Helminthoglypta benitoensis ingår i släktet Helminthoglypta och familjen Helminthoglyptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
benitoensis